10-ий драгунський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: Dragonerregiment Fürst von Liechtenstein Nr 10

Дата утворення — 1631 рік.

Почесний шеф — Князь Ліхтенштейна.

Склад полку 
Штаб

Допоміжні служби:
 взвод розвідників (піонерів)
 телеграфна служба
 допоміжна служба
2 дивізіони, в кожному з яких:
 3 ескадрони по 177 драгунів
Повний склад полку — 37 офіцерів і 874 драгуни.

Набір рекрутів до полку — Прага.

Етнічний склад полку (1914) — 62 % чехів, 29 % німців і 9 % інших.

Інформація про дислокацію 

 1914 рік — гарнізон Кракова .

 1914 — входить до складу І корпусу, 11 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1879: Даніель Енль
 1908: Юліус Томанн
 1914: Ярослав Дворак

Див. також 
 Драгуни (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Juliusz Bator. Wojna Galicyjska. — Kraków, 2008. — ISBN 978-83-7396-747-2. 
 Maximilian Ehnl, Edwin Sacken. Österreich-Ungarns letzter Krieg. 1914—1918. Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1930. 

Драгунські полки Австро-Угорщини